Az-Zahra’ () ist eine Gemeinde im Gouvernement Gaza, südlich von Gaza. 

Az-Zahra’ wurde 1998 gegründet und hat zwischen 5.500 und 6.000 Einwohner. Der Ort Zahra ist Sitz der University of Palestine.

Ort im Gazastreifen
Gouvernement Gaza